Samuel Vincent Khouth – doppiatore canadese
 James Samuel Vincent – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense